Juan Guerra ist der Name folgender Personen:
 Juan Luis Guerra (* 1957), dominikanischer Sänger, Gitarrist und Komponist

Juan Guerra bezeichnet außerdem:
 Distrikt Juan Guerra, Distrikt in der Provinz San Martín, Region San Martín (Peru)
 Juan Guerra (San Martín), Stadt in Peru